Сэр Рудольф Эрнст Па́йерлс (; 5 июня 1907, Берлин — 19 сентября 1995, Оксфорд) — английский физик-теоретик немецкого происхождения. 

Член Лондонского королевского общества (1945), иностранный член Национальной академии наук США (1970), Французской академии наук (1984), Академии наук СССР (1988).

Биография 
Пайерлс родился в Берлине в еврейской семье. Учился в университетах Берлина, Мюнхена и Лейпцига. Преподавал в Цюрихском политехническом институте (1929—1932), затем переехал в Англию, где решил остаться после прихода Гитлера к власти в Германии (получил британское гражданство в 1940 году). Работал в Манчестерском (1933—1935), Кембриджском (1935—1937), Бирмингемском (1937—1963), Оксфордском (1963—1974), Вашингтонском университетах (1974—1977).

Во время Второй мировой войны участвовал в Манхэттенском проекте, часто посещал Нью-Йорк и Лос-Аламос. Пайерлс был инициатором приглашения в проект Клауса Фукса, который оказался советским шпионом. Впоследствии Пайерлс был активным участником Пагуошского движения.

Был посвящён в рыцари в 1968 году (Рыцарь-бакалавр).

Семья 
С 1931 года был женат на Евгении Николаевне Каннегисер (1908—1986) — дочери врача-гинеколога Николая Самуиловича Каннегисера (1863—1909), падчерице переводчика И. Б. Мандельштама, с которой познакомился в Одессе; имел от неё трёх дочерей и одного сына. Е. Н. Каннегисер приходилась племянницей инженеру А. С. Каннегисеру и журналисту Д. А. Левину, двоюродной сестрой поэту Леониду Каннегисеру.

Научная деятельность 
Научные труды Пайерлса посвящены квантовой механике и квантовой электродинамике, ядерной физике, физике твёрдого тела, вопросам магнетизма и математической физики.

В 1929 году предложил концепцию дырочной проводимости полупроводников (независимо от Якова Френкеля). В 1930 году доказал теорему о статистической сумме квантовой статистической системы (теорема Пайерлса). В 1931 году построил квантовую теорию теплопроводности неметаллических кристаллов. Разработал общую теорию диамагнетизма, изучил особенности поведения электронов в кристаллах (совместно с Феликсом Блохом), ввел представление о промежуточном состоянии сверхпроводников (совместно с Фрицем Лондоном), в 1933 году развил качественную теорию эффекта де Гааза — ван Альфвена. Рассмотрел движение дислокаций в кристаллах и силу, действующую на них (сила Пайерлса — Набарро). Пайерлс считается одним из пионеров теории экситонов и современных представлений о магнетизме.

В 1930 году вместе с Львом Ландау проанализировал ограничения, накладываемые на квантовое описание системы при учете эффектов теории относительности. Впоследствии занимался разработкой теории классической электродинамики, в том числе нелокального типа (1954), вопросами теории рассеяния.

В области ядерной физики известны работы Пайерлса, проведенные совместно с Хансом Бете, по теории обратного бета-распада и протон-нейтронного взаимодействия (1934—1935). В 1939 году вместе с Нильсом Бором и Георгом Плачеком исследовал механизм ядерных реакций, индуцированных нейтронами, на основе сформулированной ими оптической теоремы и представлений о составном ядре. В 1940 году совместно с Отто Фришем оценил критическую массу урана-235, которая оказалась не столь велика, как считалось ранее. Этот результат был изложен в так называемом «меморандуме Фриша — Пайерлса», который во многом инициировал широкомасштабные исследования возможности создания ядерного вооружения. Пайерлс также участвовал в вычислениях характеристик цепных реакций и разработке методов разделения изотопов.

Награды 
 Командор орден Британской империи (1945)
 Медаль и премия Резерфорда (1952)
 Королевская медаль (1959)
 Медаль Лоренца (1962)
 Медаль имени Макса Планка (1963)
 Медаль и премия Гутри (1968)
 Премия Энрико Ферми (1980)
 Медаль Маттеуччи (1982)
 Медаль Копли (1986)
 Медаль Дирака (1991)

Публикации

Книги 
 Р. Пайерлс. Электронная теория металлов. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1947.
 Р. Пайерлс. [djvuru.512.com1.ru:8073/WWW/c257d943b0293dab3de40cbec5566e64.djvu Квантовая теория твердых тел.] — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1956.
 Р. Пайерлс. Законы природы. — М.: Физматгиз, 1962.
 Р. Пайерлс. Сюрпризы в теоретической физике. — М.: Наука, 1988.
 R. Peierls. Bird of Passage: Recollections of a Physicist. — Princeton University Press, 1985.

Статьи 
 
 
 
 Selected Scientific Papers of Sir Rudolf Peierls.  — World Scientific Series in 20th Century Physics. — Vol. 19.
 R. Peierls. Selected Private and Scientific Correspondence: Vol. 1 , Vol. 2. — World Scientific.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Анкета Пайерлса для Лос-Аламосской национальной лаборатории
 Пайерлс на сайте atomicarchive.com
 Пайерлс на сайте nndb.com

Участники Манхэттенского проекта
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Награждённые медалью Копли
Награждённые медалью Маттеуччи
Награждённые медалью имени Макса Планка
Лауреаты премии Энрико Ферми
Награждённые Королевской медалью
Иммигрировавшие в Великобританию из Германии